Арад може да се отнася за топоним и фамилия.

 Арад (окръг) – окръг в Румъния
 Арад – град в Румъния
 Арад (Иран) – град в Иран
 Арад (Израел) – град в Израел

Фамилия 
 Ави Арад – американски бизнесмен от еврейски произход
 Ицхак Арад - израелски историк, директор на „Яд ва-Шем“ в периода 1972 – 1993 г., бивш съветски партизанин и впоследствие бригаден генерал от израелската армия
 Рон Арад – израелски летец, попаднал в плен в Ливан на 16 октомври 1986 г.